Tenerife può riferirsi a:

Tenerife, un'isola situata nell'Oceano Atlantico, appartenente alla Comunità autonoma delle Isole Canarie, Spagna.
Tenerife (Colombia), un comune della Colombia facente parte del dipartimento di Magdalena.
Provincia di Santa Cruz de Tenerife, una provincia della comunità autonoma delle Isole Canarie.
Santa Cruz de Tenerife, un comune spagnolo capitale dell'isola di Tenerife, della provincia omonima e nella comunità autonoma delle Canarie.
Aeroporto di Tenerife, due aeroporti dell'isola di Tenerife.
Club Deportivo Tenerife, una squadra di calcio spagnola.
Tenerife Club de Baloncesto, una società cestistica avente sede a San Cristóbal de La Laguna, in Spagna.
Club Voleibol Tenerife, una delle più celebri e titolate società pallavolistiche femminili della Spagna.
Disastro aereo di Tenerife, il più grave incidente nella storia dell'aviazione, verificatosi all'aeroporto di Los Rodeos.